Пьета́ () — иконография сцены Оплакивания Христа девой Марией.

Живопись 
 Пьета — картина Винсента Ван Гога.
 Пьета — картина Тициана.

 Авиньонская пьета — картина, написанная около 1455 года и приписываемая Ангеррану Картону.

Скульптура 
 Пьета — первая и наиболее выдающаяся пьета, созданная Микеланджело Буонарроти.
 Пьета Палестрины — итальянская мраморная скульптура эпохи Высокого Ренессанса.
 Пьета Ронданини — последняя, неоконченная скульптура Микеланджело, находящаяся в Милане.
 Флорентийская Пьета — скульптура Микеланджело Буонарроти, созданная в 1547—1555 годах.

Другое 
 Пьета — маленький город, расположенный на окраине Валлетты, столицы Мальты.
 Пьета — художественный фильм-триллер южнокорейского режиссёра Ким Ки Дука.
 «Пьета» — телесериал, выходивший на филиппинском канале ABS–CBN с 27 октября 2008 года по 1 мая 2009.
 Пьета — японская дзёсэй юри-манга.

См. также 
 Оспедале-делла-Пьета
 Церковь Ла-Пьета